José María González Castrillo, conegut com a "Chumy Chúmez", (Sant Sebastià, 1927 - Madrid, 2003), humorista gràfic, escriptor i director de cinema basc
 José María González Ortea (Gijón, 1946 - Palma, 2015), polític balear d'origen asturià
 José María González Pérez (Cerezo de Río Tirón,, 1942), ciclista espanyol
 José María González Santos, conegut com a "Kichi", (Rotterdam, 1975), polític espanyol
 José María González de Careaga Urquijo (Bilbao, 1889 - Madrid, 1971), polític i empresari basc